Роговский сельский округ

Брянская область 

 Роговский сельский административный округ Злынковского района

Краснодарский край 

 Роговский сельский округ Тимашёвского района

Кировская область 

 Роговский сельский округ Слободского района (упразднён)

Московская область 

 Роговский сельский округ Подольского района (1994—2006)